Терпстра () — фамилия. Носители:

 Терпстра, Ники (род. 1984) — голландский велогонщик.
 Терпстра, Николас (род. 1956) — канадский ренессансовед.